Esbjerg Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007.

Administrativ historik 
Esbjerg Kommune opstod i forbindelse med Strukturreformen i 2007 ved sammenlægning af:
 Bramming Kommune
 Esbjerg Kommune (1970-2006)
 Ribe Kommune
 Grimstrup i den sydlige del af Grimstrup Sogn, Helle Kommune

Forligspartierne krævede en folkeafstemning i Grimstrup Sogn, der skulle afgøre, om sognet skulle sluttes sammen med Ny Esbjerg Kommune i stedet. Afstemningen fandt sted den 12. april 2005, og faldt med 54,2% mod 44,7% ud til Vardes fordel. Roust og Hjortkjær gik til Ny Varde Kommune, mens man lod Grimstrup gå til Ny Esbjerg Kommune, da der var flertal i Grimstrup by for Ny Esbjerg Kommune. Sognet i Varde kaldes siden 2010 for Rousthøje Sogn.

I forbindelse med Strukturreformen var Fanø Kommune på grund af sit indbyggertal i fare for at blive tvangsfusioneret med en anden kommune, så økommunen benyttede sig af "kattelemmen" og indgik et forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune, som derfor løser en række opgaver for Fanø.

Allerede den 15. november 2005 blev kommunalbestyrelsen valgt ved Kommunalvalget i Esbjerg Kommune 2005 under betegnelsen Esbjerg Sammenlægningsudvalg, hvor Venstres Johnny Søtrup fik borgmesterposten.

Byer

Politik 
I Esbjerg Kommune er byrådet organiseret i syv stående udvalg, der udgør udvalgsstyret. Udvalgene er Børn & Familie, Kultur & Fritid, Plan & Miljø, Social & Arbejdsmarked, Sundhed & Omsorg, Teknik og Bygge samt Økonomiudvalget. I sidstnævnte er borgmesteren formand, mens formændene for de øvrige seks udvalg og to øvrige byrådsmedelemmer er menige medlemmer i udvalget. 

Et af de største politisk temaer i Esbjerg Kommune er, hvordan man får flere tilflyttere til byen, hvilket i 2011 resulterede i en satsning på Esbjerg Kommune som Energimetropol. Esbjerg Kommune iværksat Energimetropol-projektet om at blive Danmarks energihovedstad, da Esbjerg havde stor erfaring indenfor olie og gas og havvindmølleparker. Projektet er fortsat et samarbejde med over 250 virksomheder og uddannelses- og forskningsmiljøet, som arbejder på at udnytte mulighederne for vækst inden for flere former for energi.

Esbjerg Kommune havde fra 2017 til 2019 et Ungebyråd, hvor unge fra kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser var repræsenteret og kom med forslag til at forbedre kommunen for unge. Ungebyrådet stod bag ideen om Esbjerg Streetfood samt et kursus til alle syvendeklasseselever i kommunen i livredende førstehjælp.I 2018 bliver vinderprojektet UngÅ givet 200.000kr til at forbedre åen i Ribe.  Ideen fra det sidste Ungebyråd fra 2019 blev dog ikke realiseret.

Valgresultater efter år

Borgmestre 

Se også borgmestre i Esbjerg Kommune før strukturreformen 2007.

Nuværende byråd

Byrådet 2018-2022

Sogne i Esbjerg Kommune 
Medlemmer af Folkekirken (indbyggere) pr. 1. juli 2010

Referencer 

Kommuner i Region Syddanmark
Kommune